Guadajoz puede referirse a:

Río Guadajoz, río español afluente del Guadalquivir;
Guadajoz (Carmona), barrio del municipio español de Carmona, en Andalucía.